Ningjin ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den Kreis Ningjin (宁津县) der bezirksfreien Stadt Dezhou in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Ningjin (Dezhou)
 den Kreis Ningjin (宁晋县) der bezirksfreien Stadt Xingtai in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Ningjin (Xingtai)
 die Großgemeinde Ningjin (宁津镇) des gleichnamigen Kreises in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Ningjin (Ningjin)
 das Straßenviertel Ningjin (宁津街道) der Stadt Rongcheng in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Ningjin (Rongcheng)